Ле́нинский райо́н — один из восьми внутригородских районов в составе Нижнего Новгорода.

Площадь территории Ленинского района — 27,02 км² (7,3 % всей территории города).

Численность населения —  чел. ().

Расположение района 

Ленинский район расположен в Заречной части города, вдоль реки Оки, между Канавинским и Автозаводским районами.

Микрорайоны и посёлки, входящие в состав Ленинского района 
 Микрорайон Гвоздильный,
 Микрорайон Двигатель революции,
 Микрорайон Ипподром,
 Микрорайон Карповский,
 Микрорайон Красная Этна,
 Микрорайон Молитовский затон,
 Микрорайон Молитовский,
 Микрорайон Станкозавод,
 Посёлок Инструментальный,
 Посёлок Металлист.

История района 

Ленинский район был образован 21 февраля 1935 год. Постановлением Горьковского крайкома ВКП(б) и крайисполкома Канавинский район был разделён на два — Сталинский (от ярмарки до сада имени 1 Мая) и Ленинский (от сада имени 1 Мая до Автозаводского района). Во вновь образованный Ленинский район вошли следующие территории: на северной стороне — нечётная сторона улицы Октябрьской революции (от железной дороги, включая парк 1 Мая, до посёлка Кавказ); на востоке — вдоль берега Оки от посёлка Кавказ до посёлка Карповка; на юге — от территории завода «Двигатель революции» по лесу до железной дороги, включая посёлок имени Ворошилова; на западе — по железной дороге, в район входили посёлки Гвоздильный, Инструментальный, Кавказ, Костина, Металлист, Первомайка, Молитовка и Шувалово.
 
Историческое ядро района — посёлок Молитовка, где в конце XIX века была основана льноткацкая фабрика — Молитовская мануфактура (ныне — ОАО «Льнокомбинат „Техноткань“», в его зданиях размещается деловой центр «Бугров бизнес парк»).

Первые письменные свидетельства о русских поселениях будущего Ленинского района — Молитовке, Карповке, Борзовке, Савелковке относятся к XVI—XVII векам. Вероятно эти поселения возникли в XIV веке, так как в документах XVI—XVII веков упоминаются как давно существующие.

Молитовка 

Точная дата основания поселения неизвестна. Впервые Молитовка упоминается в Писцовой книге 1621 года. Владел селом помещик Мисюрь Соловцев.

Название селу дали бурлаки. По традиции они останавливались напротив Молитовки и молились на звон колоколов расположенной в устье реки Молитовки (ныне река Ржавка) церкви.

В конце XVII века в Молитовке насчитывалось 52 двора, а людей 327 душ.

Население Молитовки занималось земледелием. Сеяли хлеб, лён, сажали морковь, горох, свёклу. Одновременно занимались различными промыслами: женщины пряли лён, ткали холсты для себя и на продажу; мужчины заготавливали посуду из берёсты и дерева, плели лапти из лыка, делали кирпичи. Память об этом промысле сохранялась вплоть до середины 1940-х годов в названии трамвайной остановки, которую в народе называли «Кирпичики» (ныне остановка «Бульвар Заречный»).

Карповка 

К старейшим поселениям района относится Карповка. Существует несколько вариантов объяснения происхождения названия поселения:

 по имени первопоселенца бортника Карпа;
 раньше здесь было много заливных озёр, в которых водились крупные карпы.

В XVI веке деревня Карповка числилась в числе старых государственных бортных весей (население занималось сбором мёда диких пчёл). По описи деревни, составленной в 1588 году, всего в Карповке стояло 7 жилых домов.

В последние годы XVI века царь Борис Годунов пожаловал Карповку с окрестными землями дворянам братьям Василию, Андрею и Ортемию Гордеевым. Новые помещики построили здесь себе дома, поэтому деревня стала называться сельцом. В 1613 году в сельце имелось 3 помещичьих и 4 крестьянских двора. К концу XVII века Карповка стала более многолюдной: 13 дворов (всего 60 мужчин).

В XVIII веке Карповка находилась во владении нескольких помещиков, в том числе Белавиных, из рода которых вышел организатор Нижегородского отделения декабристского «Союза благоденствия» В. И. Белавин.

Селом Карповка стала в начале XVIII века, когда по указу Нижегородского епископа Питирима в целях борьбы со множившимся в округе старообрядчеством была построена деревянная Спасо-Преображенская церковь. Существующую ныне каменную Карповскую церковь возвели в 1817 году.

О сельском прошлом Карповки напоминает название Порядковой улицы (слово «улица» — городское, в селе Карповке, жители которого занимались крестьянским трудом, улицы по-деревенски назывались «порядками»). Небольшой кусочек старой Карповки остался на противоположной стороне ул. Новикова-Прибоя — улицы Балакирева и Суздальская.

Деревня Борзовка 

Среди старейших поселений на территории Ленинского района — деревня Борзовка (второе название этого поселения — Григорьево).

Она располагалась вдоль правого берега реки Борзовка.

Согласно Нижегородским платёжницам 7116 и 7120 годов, в начале XVII века деревня Борзовка относилась к Стрелицкому стану (Стрелице) Нижегородского уезда. Затем территория, на которой располагалась Борзовка, входила в состав Балахнинского уезда, а впоследствии вошла в состав Нижнего Новгорода.

Существует 3 варианта объяснения происхождения названия деревни:
 это было глухое лесное место, куда помещики приезжали готовить к охоте, борзовать собак;
 от названия протекающей рядом реки Борзовки, прозванной так за скорость своего течения («борзовошный» — быстрый);
 название характеризует жителей, основавших селение («борзовошный» — наглый, агрессивный), интересно, что Борзовка — единственное селение Заречной стороны, часть населения которого относилась к категории вольных хлебопашцев.

Жители Борзовки имели мало пригодной земли для занятия крестьянским трудом. Весной восточное поле всегда заливалось, много места было занято болотами и лесом. Неудивительно, что уже к середине XIX век а Борзовка имела зарождавшуюся промышленность: здесь были 2 пристани для погрузки леса, сталелитейная и гвоздильная мануфактуры. На берегу Оки располагалось несколько кузниц, принадлежавших купцу Вяхиреву. Несколько позже Вяхирев принялся строить баржи и лодки. Было развито прядильное производство. Кроме того, все женщины деревни пряли лён и ткали полотно на продажу, имелись 2 канатные мастерские. На месте Молитовского затона до 1887 года было озеро, в котором борзовские крестьяне ловили рыбу.

Деревня Савелковка 
В Писцовой книге 1621 года упоминается ещё одно поселение — деревня Савелковка. Располагалась Савеловка между Кунавинской слободой, Молитовкой и деревней Ратмановой (Ратманихой). Больше об этом населённом пункте нет никаких сведений. Можно лишь предположить, что в своём названии деревня сохранила имя Савелко (уменьшительное от имени Савелий).

Посёлок Кавказ 

В середине XIX века на берегу Оки, на песках между Молитовкой и Кунавинской слободой появляется посёлок Кавказ. Жители посёлка трудились на канавинских заводах, лесном заводе акционерного общества «Сосна» (основан в 1897 году) и Молитовской льнопрядильной фабрике.

Объяснений, почему посёлок назвали Кавказ, имеется целых два. Первое основано на легенде. Якобы в старину здесь прятались разбойники, грабящие проходящие купеческие обозы. На языке разбойников грабить — означает хапать, а вместо слова добыча употреблялось — каза или хаза. В память о разбойниках жители назвали новый посёлок сочетанием слов хапать казну — Хапказ или Кавказ. Другое объяснение более прозаическое. Так как посёлок лежал на отдалённой окраине Канавина, тогдашнего центра Заречья, и состоял из землянок и жалких хибарок, слепленных из строительных отходов, то и заслужил от народа за свою убогость и отдалённость ироничное название Кавказ, то есть ссылка.

Население

Экономика

Промышленные, научно-промышленные и транспортные предприятия 

 АО ПКО «Теплообменник (предприятие)»
 ОАО «Завод Красная Этна»
 ОАО «РУМО» (ранее — завод «Двигатель революции»)
 ФГУП НПП «Полёт»
 Филиал «Волга» ООО «Объединённые Пивоварни Хейнекен»
 Филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
 ОАО «Завод электромонтажных инструментов»
 Нижегородский филиал ЗАО «Хромтан» — предприятие по обработке кожи, основано в 1916 году.
 Филиал ОАО «Российские железные дороги» — Горьковская железная дорога
 ЗАО «Нижегородский завод фрезерных станков»

Транспорт 
Автобусный транспорт. Автобусные перевозки осуществляются муниципальными автобусами (ЛиАЗ и МАЗ) и частными маршрутными такси (ПАЗ-3204, ПАЗ «Вектор»). Городской автобусный транспорт связывает Ленинский район со всеми районами Нижнего Новгорода. Почти все автобусы через Ленинский район следуют транзитом. Конечную остановку — посёлок Дачный в Ленинском районе имеет лишь маршруты № А-19 (следует в посёлок Высоково) и т-88 (маршрутное такси), также исключительно по Ленинскому району проложен маршрут № А-23а Ул. Памирская — завод «Красная Этна», временно заменивший троллейбусный маршрут № 23, закрытый по причине строительства метромоста и эстакады в Канавинском районе. Станцию метро «Пролетарская» с автостанцией города Кстово соединяет маршрутное такси № т-300.

Троллейбус. В Ленинском районе (проспект Ленина, 87 Б) расположено Троллейбусное депо № 3 Нижнего Новгорода, обслуживающее троллейбусные маршруты, проложенные главным образом по территории соседнего Автозаводского района. От конечной остановки «Станция метро „Пролетарская“» (на проспекте Ленина) в Автозаводский район следуют троллейбусные маршруты № 11 (до микрорайона Соцгород II), № 12 (до улицы Патриотов), а также транзитом через остановку «Станция метро „Пролетарская“» проложен маршрут № 2, следующий от станции Счастливой через микрорайон Северный к станции метро «Пролетарской», далее — по проспекту Ленина, улице Веденяпина до улицы Минеева. Маршрут № 2 образован в результате слияния троллейбусных маршрутов № 2 и 19. Также по территории Ленинского района проходили два маршрута троллейбусов Троллейбусного депо № 2 — № 18 «Ул. Памирская — микрорайон Мещерское озеро» и № 23 «Ул. Памирская — завод „Красная Этна“». Маршруты были закрыты осенью 2008 года по причине строительства метромоста и эстакады в Канавинском районе. После окончания строительства метромоста эти маршруты не были восстановлены. Троллейбус № 23 временно заменён автобусом № 23а.

Трамвай. На территории Ленинского района находится крупная трамвайная развязка «Комсомольская площадь». Через неё и далее по Молитовскому мосту следует трамвайный маршрут № 27, связывающий Московский вокзал с нагорной частью Нижнего Новгорода. Также через Комсомольскую площадь и Молитовский мост проходит маршрут трамвая № 21, связывающий Ленинский район с Нижегородским: «Парк „Дубки“ — Чёрный пруд», трамвайный маршрут № 3 связывает Ленинский район с Московским вокзалом. По территории Ленинского района проложен маршрут трамвая № 417 Московский вокзал — улица Игарская — 52 квартал (Автозаводский район). Это самый протяжённый в городе трамвайный маршрут, получившийся в результате объединения маршрутов № 4 и 17. Также в Ленинском районе начинается трамвайный маршрут № 8 «Ул. Игарская — пос. Гнилицы» (Автозаводский район).

Метрополитен. На территории Ленинского района находятся 4 станции Автозаводской линии Нижегородского метрополитена: «Ленинская» (в начале проспекта Ленина, на границе с Канавинским районом), «Заречная» (на пересечении проспекта Ленина и улицы Комарова), «Двигатель Революции» (в районе городской больницы № 33, на пересечении проспекта Ленина и Норильской улицы), «Пролетарская» (в районе развязки на пересечении проспекта Ленина, улицы Новикова-Прибоя и улицы Переходникова). За станцией «Пролетарской», в сторону станции «Автозаводской», от обоих путей линии отходят соединительные ветви в электродепо «Пролетарское», находящееся на границе Ленинского и Автозаводского районов.

Торговля 
На территории Ленинского района расположены крупные предприятия торговли: универмаг «Муравей», строительный гипермаркет «Максидом», гипермаркет «О’кей», рынок «Заречный», рынок «Комсомолка», ТЦ «АвтоМОЛЛ».

Образование 

Система муниципальных образовательных учреждений района включает 63 учреждения, из них:
— 37 дошкольных образовательных учреждений;
— 19 общеобразовательных полных средних школ, в том числе с углублённым изучением отдельных предметов (№ 91, 100, 101, 185), лицей № 180, гимназия № 184, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 28, школа-интернат № 6, специальная (коррекционная) школа VIII вида № 107, межшкольный учебный комбинат, центр дополнительного образования детей.
На территории Ленинского района расположен учебный корпус Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (бывший Нижегородский коммерческий институт).

Культура и досуг

Театры, дома культуры 
 МУК Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»
 Дом культуры «РУМО» («Двигатель революции»)

Кинотеатры 
 «Каро-Фильм. Россия» (не функционирует. Работает только фудкорт)

Парки, скверы, зоны отдыха 
 Парк «Дубки». Площадь ландшафтного парка — около 19,5 га. Основу составляет часть естественной дубравы, древнего монастырского леса. 13 % всех деревьев занимают дубы (596 единиц).
 парк Станкозавода (бывший парк имени Маяковского).
 Пляжная зона реки Оки.
 Пляжная зона Силикатного озера.
 Сквер имени Луначарского.

Спортивные сооружения 
 Дворец спорта для детей и юношества «Заречье»
 Физкультурно-оздоровительный комплекс ОАО «Теплообменник».
 Спортивный клуб «Энергия».
 Стадион «Этна».
 Детско-юношеская спортивная школа № 7 (СДЮСШОР № 7).

Храмы, памятники истории и архитектуры

Конфессиональные сооружения 
 Православные храмы 

 Спасо-Преображенская (Карповская) церковь (1817 г., памятник архитектуры регионального значения).
 Церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» (2010 г.).

 Мечеть 

 Мечеть им. муфтия Абдулвахида Сулеймани (1994 г.).

 Культовые сооружения иных конфессий 
 Дом собраний Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов).

Памятники гражданской и промышленной архитектуры, инженерного искусства 
 Комплекс Нижегородской льнопрядильной мануфактуры:
— заводская контора (1898—1899) — Мотальный пер., 6,
— склад (1899 год) — пер. Мотальный, 10 (литера А)
— здание школы (1909—1910 гг., архитектор Н. М. Вешняков) — ул. Даргомыжского, 11а, Трамвайная ул., 68.

 Жилой дом с кинотеатром «Искра» (архитектор Л. А. Нифонтов, 1956 год) — ул. Октябрьской Революции, 96/12.
 Электростанция завода «Этна» (1910-е гг.) — Порт-Артурская ул., 1.

Объекты, представляющие исторический и архитектурный интерес, не включённые в федеральный и региональный перечни охраняемых объектов 
 Школа им. 17-го партсъезда (1936 г., ныне — школа № 101).
 Дворец культуры «Двигатель революции» (30-е гг. XX в.). ул. Адмирала Нахимова, 1
 Дворец культуры «Красная этна» (1957 г.). ул. Премудрова, 8
 Контора кожзавода (конец XIX в.).

Мемориалы, памятники известным людям и памятные знаки 
 Памятники В. И. Ленину: ул. Адмирала Нахимова, 13 (1953 г.); Мотальный пер., 6; ул. Июльских дней, 1 (территория завода спецавтомобилей); проспект Ленина, 46.
 Памятник С. М. Кирову — Кировская ул.
 Памятный знак в честь космонавта Владимира Комарова — проспект Ленина, в начале улицы Комарова.
 Мемориальный комплекс «Родина-мать» на территории воинского захоронения (1965 г.) — кладбище «Красная этна», Удмуртская ул., 2в.
 Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны — Памирская ул.
 Памятник солдатам 322-й Житомирской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — ул. Комарова, 6.
 Стела «Погибшим воинам-работникам завода спецавтомобилей в годы Великой Отечественной войны» — ул. Июльских дней, 1.
 Стела в часть учеников и учителей школы № 97, погибших в годы Великой Отечественной войны (1968 г.) — ул. Июльских дней, 10/1.
 Стела памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам завода «Волга» — Воротынская ул., 3.
 Стела памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам завода «Хромтан» — ул. Шекспира, 10.
 Стела «Подвиг народа бессмертен» (1975 г.) — проспект Ленина, в начале улицы Дружбы.
 Стела памяти героям фронта и тыла (1985 г.) — проспект Ленина, 93 (перед проходной ОАО «Теплообменник»).
 Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — ул. Адмирала Нахимова, 13 (перед главной проходной ОАО «РУМО»(«Двигатель революции»).
 Стела на аллее Славы завода «Красная этна» — Порт-Артурская ул., 1.
 Стела павшим в годы Великой Отечественной войны героям — ученикам и учителям школы № 123 (1979 г.) — ул. Дружбы, 50.
 Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 160/89 Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии (1966 г.) — Норильская ул., 1.
 Памятник Герою Советского Союза Юрию Смирнову и воинам, погибшим в годы в годы Великой Отечественной войны (2008 г.) — проспект Ленина, 55/3 (территория школы № 60).
 Памятник погибшим работникам РЭБ флота имени 25 летия Октября в годы Великой Отечественной войны (2005 г.) — Каширская ул., 58.
 Стела «Труженикам тыла» — проспект Ленина, 46.
 Памятник участникам Великой Отечественной войны (1966 г.) — ул. Героя Чугунова, 9 (территория школы № 175).
 Стела жителям Ленинского района — участникам Великой Отечественной войны — ул. Героя Чугунова, 7.
 Памятник участникам локальных событий (2000 г.) — Заречный бульвар, 16 (территория школы № 106).
 Памятник жителям блокадного Ленинграда (1995 г.) — ул. Академика Баха, 6 (территория школы № 185).
 Памятный знак, вероятно, на могиле первого руководителя Молитовской льнопрядильной фабрики Михаила Сергеевича Шальнова (1885—1923) — ул. Делегатская, сквер

Известные жители Ленинского района 
 Елисеев, Николай Трофимович (1911—1967) — коренной нижегородец, участник Великой Отечественной войны, штурман 142-го гвардейского штурмового авиаполка, гвардии майор, Герой Советского Союза. К маю 1945 года совершил 143 боевых вылета на штурмовку аэродромов, скоплений живой силы и техники противника. Уничтожил на земле 5 и сбил в воздушном бою 2 самолёта, подбил 38 вражеских танков. В послевоенные годы проживал в Ленинском районе, в доме № 15 по ул. Чугунова, похоронен на кладбище «Красная Этна».
 Попов, Иван Петрович (1923—1943) — участник Великой Отечественной войны, гвардии младший сержант пешей разведки 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии, Герой Советского Союза. Родился в посёлке Карповка.
 Смирнов, Юрий Васильевич (1925—1944) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, гвардии младший сержант, стрелок.

Экология 
В Ленинском районе самая низкая в Нижнем Новгороде обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в расчёте на одного жителя: 3,4 м²/чел. (норматив — 16 м²/чел.).

По состоянию на октябрь 2009 года 80 % придворовых территорий находятся в неудовлетворительном состоянии.

Примечания

Литература 
 Ермаков И. И., Жданкин П. И. 50 лет с именем Ленина: Очерк об образовании и развитии Ленинского района г. Горького. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1985.
 Морохин Н. В. Нижегородский топонимический словарь. — Нижний Новгород: КиТиздат, 1997. — 215 с. ISBN 5-88022-052-4.
 Нижний Новгород в XVII веке. Сборник документов. — Горький: Горьковское книжное издательство, 1972.
 Трубе Л. Л. География города Горького. — Горький, 1971.
 Список населённых мест Нижегородской губернии по сведениям 1911 года. — Издательство Нижегородского статистического комитета, 1916.
 Список населённых мест Нижегородской губернии по сведениям 1916 года. — Издательство Нижегородского статистического комитета, 1916.
 Филатов Н. Ф. Купола, глядящие в небеса. — , 1996.

Ссылки 
 Сайт Ленинского района

Районы, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1935 году в России
Районы, образованные в 1935 году
1930-е годы в Нижегородской области